Belloni ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Belloni, uruguayischer Politiker
 Aldo Belloni (* 1950), italienischer Industriemanager 
 Alessandra Belloni (* 1954), italienische Sängerin, Tamburinspielerin, Tänzerin, Schauspielerin und Komponistin, Musikethnologin und -therapeutin
 Elisabetta Belloni (* 1958), italienische Diplomatin
 Gaetano Belloni (1892–1980), italienischer Radrennfahrer
 Gino Belloni (1884–??), italienischer Fechter
 Gyula Belloni (1904–1977), ungarischer Mittelstreckenläufer
 José Belloni (1882–1965), uruguayischer Bildhauer
 Luigi Belloni (1905–1989), italienischer Wissenschaftshistoriker an der Universität Mailand
 Paul Belloni Du Chaillu (1835–1903), französischer Anthropologe und Afrikaforscher
 Robert Belloni (1940–2015), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pelloni